Красний Балтієць — село в Росії, у Можайському районі Московської області.
 Червоний Балтієць () — платформа Ризького напрямку Московської залізниці.